Een district van Lesotho, zie Mafeteng (district)
 De hoofdstad van het district, zie Mafeteng (stad)